El término Deseret puede hacer referencia a:

 El Estado de Deseret, un estado provisional de los Estados Unidos, propuesto en 1849 por los pioneros mormones de Salt Lake City.
 El alfabeto Deseret, un alfabeto fonético del inglés desarrollado a mediados del siglo XIX en el territorio de la actual Utah, auspiciado por la Iglesia mormona allí asentada, para ayudar a los inmigrantes de habla no inglesa a aprender el idioma inglés.
 El significado descrito en El Libro de Mormón, en uno de cuyos libros, llamado Libro de Éter, en su capítulo 2, versículo 3, dice: «...y también llevaron con ellos deseret, que interpretado significa 'abeja obrera; y así llevaron consigo...».